Empfing ist der Name folgender Orte:

 Empfing (Traunstein), Stadtteil von Traunstein, Landkreis Traunstein, Chiemgau, Bayern
 Empfing (Gemeinde Ardagger), Dorf in Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich